Рационализација је један од најчешће коришћених механизама одбране помоћу којег особа за своје неприхватљиве или недостојне поступке или претрпљени неуспех накнадно тражи рационалне, прихватљиве разлоге. Тиме се штити его од осећања стида или мање вредности и привидно одржава угрожено самопоуздање личности. У економији, рационалисање означава стављање потрошње у разумне оквире или ефикасније усмереније, али појам се користи као оправдање за различите рестриктивне мере.

Литература 
 

Психологија
Механизми одбране
Психоанализа